

Musica
Life on Mars? – canzone di David Bowie contenuta nell'album Hunky Dory del 1971

Televisione
Life on Mars – serie televisiva britannica del 2006
Life on Mars – serie televisiva statunitense del 2008, remake dell'omonima serie britannica
Life on Mars – drama coreano del 2018, remake dell'omonima serie britannica